Die Saison 1980/81 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die sechste in ihrer Geschichte. 20 Mannschaften spielten in zwei Staffeln um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der PSV Grünweiß Frankfurt. Den DHB-Pokal gewann der VfL Oldenburg.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Absteiger in die Regionalligen: VfL Bad Schwartau und TuS Eintracht Minden.
Aufsteiger aus den Regionalligen: MTV Herzhorn und SSC Südwest Berlin.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Absteiger in die Regionalligen: SV St. Ingbert und FC Bayern München.
Aufsteiger aus den Regionalligen: 1. FC Nürnberg und Südwest Ludwigshafen.

Endrunde um die deutsche Meisterschaft

Halbfinale 
VfL Oldenburg – PSV Grünweiß Frankfurt 19:15, 12:20
TSV GutsMuths Berlin – Bayer Leverkusen
13:13, 17:15

Finale 
PSV Grünweiß Frankfurt – TSV GutsMuths Berlin 21:17 (11:8)
(Das Finale fand in Hagen/Westfalen vor 700 Zuschauern statt)

Entscheidungen

Weblinks 
 Das Handball-Archiv
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1980
Handballsaison 1980/81